Примера B Насьональ 2013/2014 — 28-й сезон Примеры B Насьональ, второго по значимости дивизиона чемпионата Аргентины. Он начался 3 августа 2013 года и закончился 11 июня 2014 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Дополнительный матч за выход в Примеру

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте soccerway.com

2013/2014
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2013 году
Спорт в Аргентине в 2014 году